Ока́н Йылма́з (; 16 мая 1978, Бурса, Турция) — турецкий футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Профессиональная карьера Йылмаза началась в «Ингёльспоре» в 1996 году. Два года спустя, в 1998 году, он перешёл в «Бурсаспор». В этом клубе он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Турции (в 2001 и 2003 годах). В 2003 году его хотели купить ЦСКА и «Олимпик Марсель». Стоимость трансфера, предлагаемая «Олимпиком», устраивала «Бурсаспор», но Йылмаз не принял условия контракта.

В сборной 
Йылмаз начал свою карьеру в молодёжной сборной Турции в 2000 году. Он был назначен капитаном команды в 2003 году, но с 2004 не вызывался в сборную.

Достижения 
Командные
 3-е место на кубке конфедераций: 2003

Личные
 Лучший бомбардир чемпионата Турции: 2000/01, 2002/03
 Лучший бомбардир Первой лиги Турции: 2005
 Рекордсмен сборной Турции по количеству голов на Кубках конфедераций: 3 гола

Примечания 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Инегёльспор»
Игроки ФК «Бурсаспор»
Игроки ФК «Малатьяспор»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Сакарьяспор»
Игроки ФК «Диярбакырспор»
Игроки ФК «Ордуспор»
Игроки ФК «Пантракикос»
Игроки ФК «Ванспор» (1982)
Игроки ФК «Тепеджикспор»
Игроки ФК «Аланьяспор»